En mathématiques et en logique, une variable marque un rôle dans une formule, un prédicat ou un algorithme.
 En statistique(s), une variable peut aussi représenter une qualité. Elle peut être quantitative ou qualitative.
 En probabilité, la variable aléatoire est une fonction.
 En physique, en biologie, en mécanique et en chimie, la variable représente un paramètre mesurable comme la température, le temps, la vitesse ou l'intensité.
 En informatique, une variable est un symbole (habituellement un nom) qui renvoie à une position de mémoire dont le contenu peut prendre successivement différentes valeurs pendant l'exécution d'un programme.
 En sociolinguistique, une variable est un mot dont la forme varie selon le genre, le nombre ou la fonction.

Voir aussi

Articles connexes 

 Mathématiques
 Variable indépendante, dépendante
 Variable centrée réduite
 Informatique
 Variable d'environnement
 Variable locale, globale
 Variable d'instance
 Espace de noms
 Éducation
 Variable didactique